За ініціативи Президента Інституту політико-правових та релігійних досліджень Герасименка Олександра Олександровича засновано щорічний Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді» з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді» з нагоди відзначення Дня Соборності України (далі – Конкурс) проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки:

Міністерства молоді та спорту України,

Міністерства юстиції України,

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,

Національної академії педагогічних наук України,

Державної служби України з етнополітики та свободи совісті,

Європейської культурної асамблеї,

Київської міської державної адміністрації,

Київської міської організації Національної спілки письменників України,

Київської міської організації Союзу юристів України,

Видавничої організації «Юрінком Інтер»,

Ради молодих юристів України,

Всеукраїнського товариства «Знання» України,

Державного спеціалізованого видавництва художньої літератури «Дніпро»,

Загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України»,

Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів та ін.

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності про історію становлення України, створення умов для її творчого зростання.

Пріоритетні напрямки Конкурсу:

- зміцнення національної єдності;

- консолідація українського суспільства;

- відновлення і збереження історичної пам’яті українського народу;

- національно-патріотичне виховання молоді;

- суспільний діалог задля національної ідентичності;

- героїчне протистояння Українського народу;

- свобода світогляду, віросповідання та капеланство; 

- інша тематика, виходячи з пріоритетних напрямків.

До участі у Конкурсі запрошуються: учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ України, молодь, інші зацікавлені особи.

Інститут політико-правових та релігійних досліджень оголошує підсумки Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Національно-патріотичне становлення молоді» з нагоди відзначення Дня Соборності України.

Всеукраїнський конкурс ініційовано і проведено Інститутом політико-правових та релігійних досліджень за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Європейської культурної асамблеї, Київської міської державної адміністрації та ін..

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; підвищення рівня обізнаності про історію становлення України, створення умов для її творчого зростання, задля зміцнення національної єдності, консолідація українського суспільства та посилення національно-патріотичного виховання молоді в часи героїчного протистояння Українського народу.

Прийом конкурсних робіт тривав з 10.10.2022 по 06.01.2023, за вказаний період у Всеукраїнському конкурсі взяло участь 10857 учасників.

До оцінювання робіт конкурсантів були залучені: відомі державні та громадські діячі, вчені, митці, представники міжнародних організацій та провідних правничих видань.

За результатами відбору Всеукраїнського Конкурсу у 2023 році визначено переможців.

Дипломом І ступеня нагороджуються: 

 Дейнека Катерина Ігорівна - Городоцький ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, 10 клас;
 Оніщук Ростислав Олександрович - Національна академія внутрішніх справ, 1 курс;
 Мовчан Лариса Василівна - Директор Чорнобаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Дипломом ІІ ступеня нагороджуються: 

 Шевченко Дар’я Григорівна - Вінницький технічний ліцей, 11 клас;
 Мартинюк Ярослава Сергіївна - Державний торговельно-економічний університет, І курс;
 Задорожна Надія Вікторівна - Київський університет ім. Бориса Грінченка, ІІ курс;
 Котелевич Оксана Василівна - Скадовський ліцей «Академія творчості» Скадовської міської ради  Херсонської області, вчителька української мови та літератури;
 Авраменко Наталія Андріївна - Перемозький заклад загальної  середньої освіти Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області, вчителька
 Білецький Денис - Миколаївська гімназія № 43 ім. К.Ф.Ольшанського, 9 клас;
 Лук’янчук Нікіта - Миколаївська гімназія № 43 ім. К.Ф.Ольшанського, 9 клас;
 Комягін Кирило - Миколаївська гімназія № 43 ім. К.Ф.Ольшанського, 9 клас;
 Тащук Станіслав Андрійович - Стрілецькокутський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мамаївської сільської ради, 9 клас

Дипломом ІІІ ступеня нагороджуються: 

 Авраменко Наталія Андріївна;
 Бабенко Дарина Сергіївна;
 Бабенко Ольга Сергіївна;
 Бабенков Нікіта Євгенович;
 Баліцька Наталія Ігорівна;
 Бевза Анна;
 Богатиренко Олександр Сергійович;
 Боровик Юлія Сергіївна;
 Дейбук Лідія Іванівна;
 Дем’янчук Ліза Олегівна;
 Дмитренко Злата Олександрівна;
 Дунайська Дар’я Андріївна;
 Жирова Дар’я Костянтинівна;
 Задорожна Надія Вікторівна;
 Захарова Тетяна Володимирівна;
 Зима Юлія Василівна;
 Коваль Анастасія Володимирівна;
 Колощук Катерина Володимирівна;
 Коренєва Крістіна Олександрівна;
 Корнієнко Анна;
 Короваєва Богдана Миколаївна;
 Кригіна Софія Олександрівна;
 Кузьменко Олександра Олександрівна;
 Лакей Христина Миколаївна;
 Левченко Анжеліка Сергіївна;
 Лошманова Юлія Олегівна;
 Луцюк Марія Сергіївна;
 Мазур Анна Олександрівна;
 Мамульчик Анна Андріївна;
 Мевша Аліна Володимирівна;
 Мовчан Ольга Миколаївна;
 Мороз Анна Юріївна;
 Морозов Ярослав Ігорович;
 Онопрієнко Андрій Євгенович;
 Павлюк Людмила Сергіївна;
 Парпуланська Людмила Миколаївна;
 Покотило Мілана Віталіївна;
 Пустовіт Артем Ігорович;
 Ребковець Віолета Іванівна;
 Романова Марія Василівна;
 Сафонов Кіріл Сергійович;
 Саченко Лілія Вікторівна;
 Саюн Світлана Григорівна;
 Серажим Ольга Юріївна;
 Слободян Елеонора Віталіївна;
 Содоль Софія Олександрівна;
 Сорокіна Поліна Сергіївна;
 Тихонов Андрій Ігорович;
 Тищенко Каріна Володимирівна;
 Хабєєв Владислав Маратович;
 Ханецька Антоніна Олегівна;
 Цейзер Вероніка Дмитрівна;
 Чекригіна Ярина Сергіївна;
 Чепела Марія Сергіївна;
 Черкас Катерина Шалвівна;
 Чернявська Олена Сергіївна;
 Шаріна Марія Миколаївна;
 Шевченко Аліна Андріївна;
 Шепельська Дар’я Володимирівна;
 Яковенко Надія Олександрівна

Усі учасники Конкурсу отримали сертифікати участі у заході.

Детальніше за посиланням: www.facebook.com/institute2015

Вітаємо переможців та бажаємо учасникам подальших успіхів!
Конкурси